Lauro Müller (politicus), een Braziliaans politicus
 Lauro Müller (Santa Catarina), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina